The Manchurian Candidate (boek), een boek uit 1959
The Manchurian Candidate (1962), de verfilming van het gelijknamige boek
The Manchurian Candidate (2004), een gedeeltelijke remake van de gelijknamige film uit 1962